L'aire urbaine de Montbéliard est une aire urbaine française centrée sur la ville de Montbéliard et composée de 121 communes. Au 1er janvier 2021, l'aire d'attraction de Montbéliard lui est substituée. Cette dernière est plus étendue puisque composée de 137 communes.

Caractéristiques 
D'après la définition qu'en donne l'INSEE, l'aire urbaine de Montbéliard est composée de 121 communes, situées dans le Doubs, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort. Ses  habitants font d'elle la  urbaine de France.

21 communes de l'aire urbaine sont des pôles urbains.

Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur les départements (les pourcentages s'entendent en proportion du département) :

L'aire urbaine de Montbéliard est rattachée à l'espace urbain Est.

Communes 
Voici la liste des communes françaises de l'aire urbaine de Montbéliard.

Voir aussi

Articles connexes 
 Communes du Doubs
 Communes de la Haute-Saône
 Communes du Territoire de Belfort

Références 

Aire urbaine dans le Doubs
Montbéliard